Изра́иль Я́ковлевич Биск (29 ноября 1921 года, Житомир — 5 сентября 2009 года, Иваново) — советский и российский , специалист по истории Германии. Доктор исторических наук, профессор. Автор более 100 научных работ, в том числе 7 монографий.

Биография 
Перед войной служил в армии по призыву, затем участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1949 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. C 1960 по 1962 годы работал в Новокузнецком педагогическом институте

В 1960 году в ЛГПИ имени А. И. Герцена защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Немецкая мемуарная литература как источник по истории Веймарской республики (11/8-1919 — 30/1-1933)».

Работал в Тамбове, В 1963—1978 годах — доцент ТГПИ. Читал курсы новой истории, историографии и источниковедения новой и новейшей истории.

В 1974 году в Томском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Пресса Веймарской республики как исторический источник» (специальность 07.00.09 — историография, источниковедение и методы исторического исследования)

С 1978 года в Иваново, где долгое время был профессором Ивановского государственного университета (ИвГУ). Заведующий кафедрой новой и новейшей истории ИвГУ. Среди его многочисленных учеников зав. кафедрой истории права ТГУ, кандидат исторических наук В. Г. Баев.

Почётный работник высшего образования РФ (2002). Кавалер ордена Красной Звезды и медалей.

В его воспоминаниях обширный раздел посвящен преподавательскому мастерству: мемуарист подробно делится со своим читателем опытом того, как строить лекцию, как вести семинарские занятия, как принимать экзамены, как осуществлять руководство дипломной работой студента, чтобы достичь ключевой цели преподавателя — «научить учиться».

Книги 
 Курс лекций по источниковедению новой и новейшей истории. Тамбов, 1971;
 Пресса Веймарской республики и финансовый капитал // ЕГИ 1974. М., 1975;
 История исторической мысли в новое время (Зап. Европа XVIII в. — 90-е гг. XIX в.): Учебное пособие. Иваново, 1983;
 История повседневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново, 1990;
 Пресса Веймарской Германии. Иваново, 1995;
 Введение в писательское мастерство историка: Литературная форма исторического труда. Иваново, 1995.
 Мой XX век. Записки историка. Иваново, 2003.
 Методология истории: курс лекций. Иваново, 2007.

Примечания

Литература 
 Блохина И. Р. Об ученом и Учителе: к 80-летию И. Я. Биска // Вестник Тамбовского ун-та. Сер. «Гуманит. науки». 2000.
 Биск Израиль Яковлевич // Вестник Ивановского гос. ун-та. Сер. «Право, экономика, социология». 2001. Вып. 4.
 Биск Израиль Яковлевич //Курс лекций по источниковедению новой и новейшей истории. Тамбов, 1971.
 Биск Израиль Яковлевич //История исторической мысли в новое время. Иваново, 1983.

Ссылки 
 Статья в энциклопедии «Всемирная история»

Историки России
Историки СССР
Доктора исторических наук
Преподаватели Тамбовского государственного университета
Мемуаристы России
германоведы